En Pologne, Jeziorna peut désigner :

 Jeziorna, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Jeziorna, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Jeziorna, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.